Moletto ima više značenja:
 Moletto, Torino
 Moletto, Treviso